При́нцип откры́тости/закры́тости () — принцип ООП, устанавливающий следующее положение: «программные сущности (классы, модули, функции и т. п.) должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения»;

Описание 
Принцип открытости/закрытости означает, что программные сущности должны быть:
 открыты для расширения: означает, что поведение сущности может быть расширено путём создания новых типов сущностей.
 закрыты для изменения: в результате расширения поведения сущности, не должны вноситься изменения в код, который эту сущность использует.
Это особенно значимо в производственной среде, когда изменения в исходном коде потребуют проведение пересмотра кода, модульного тестирования и других подобных процедур, чтобы получить право на использование его в программном продукте. Код, подчиняющийся данному принципу, не изменяется при расширении и поэтому не требует таких трудозатрат.

Термин «принцип открытости/закрытости» имеет два значения:
 Принцип открытости/закрытости Мейера
 Полиморфный принцип открытости/закрытости
Оба значения используют наследование для решения дилеммы, но цели, способы и результаты — различны.

Принцип открытости/закрытости Мейера 
Бертран Мейер в основном известен как основоположник термина Принцип открытости/закрытости, который появился в 1988 году в его книге Object-Oriented Software Construction, отвечая на вопрос:

«Как можно разработать проект, устойчивый к изменениям, срок жизни которых превышает срок существования первой версии проекта?».

Идея была в том, что однажды разработанная реализация класса в дальнейшем требует только исправления ошибок, а новые или изменённые функции требуют создания нового класса. Этот новый класс может переиспользовать код исходного класса через механизм наследования. Производный подкласс может реализовывать или не реализовывать интерфейс исходного класса.

Определение Мейера поддерживает идею наследования реализации. Реализация может быть переопределена через наследование, но спецификации интерфейса могут измениться. Существующая реализация должна быть закрыта для изменений, но новые реализации не обязаны использовать существующий интерфейс.

Полиморфный принцип открытости/закрытости 
В течение 1990-х принцип открытости/закрытости стал де-факто переопределён для применения с абстрактными интерфейсами, реализации которых могут быть изменены, и могут быть созданы множественные реализации и полиморфно замещены одна на другую.

В противоположность применения Мейером, это определение поддерживает идею наследования от абстрактных базовых классов. Спецификации интерфейсов могут быть переиспользованы через наследование, но реализации переиспользовать необязательно. Существующий интерфейс должен быть закрыт для модификаций, а новые реализации должны, по меньшей мере, реализовывать этот интерфейс.

Статья Роберта С. Мартина «The Open-Closed Principle» в 1996 была одной из плодотворных статей для популяризации такого подхода. В 2001 году Крэйг Ларман отнёс термин Принцип открытости/закрытости к шаблону , названного Protected Variations, и к обсуждению с  о скрытии информации.

См. также 
 SOLID

Примечания

Ссылки 
 Принцип открытости/закрытости
Объектно-ориентированное программирование
Проектирование программного обеспечения
Принципы программирования